Ambulanzdienst steht für:

 Österreichisches Synonym von Sanitätswachdienst
 Rettungsdienst, Organisation zur Durchführung von Krankentransporten und medizinischer Notfallversorgung